La bataille de Guam peut faire référence à :
 l'invasion de Guam (1941), durant laquelle les Japonais débarquèrent et conquirent le territoire américain de Guam ;
 la bataille de Guam (1944), durant laquelle les Américains reprirent le contrôle de cette île.